

Persone 
 Richard Koll (1897-1963) – militare tedesco
 Heinrich Koll (1951) – violista austriaco
 Claudia Koll (1965) – attrice italiana
 Adi Koll (1976) – politica israeliana
 Alexander Koll (1982) – sciatore austriaco
 Dominik Koll (1984) – nuotatore austriaco
 Heinz Koll (1985 circa) – rugbista namibiano
 Manuel Koll (1987) – pattinatore austriaco

Altro 
Kol (o Koll) – nome ebraico di Dio, che significa Tutto intero, nella sua pienezza.

Pagine correlate 
Coll
KOL
Kohl
Khöll
Köll